Corynoppia är ett släkte av kvalster. Corynoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Corynoppia